Хасан Аппаев:

 Аппаев, Хасан Алиевич (1905—1937) — карачаевский писатель, романист.
 Аппаев, Хасан Джашауович (1900—1938) —  советский балкарский партийный и государственный деятель.